Beatrix II van Bigorre, gravin van Bigorre (1129-?)
 Beatrix II van Bourgondië, gravin van Bourgondië (1205-1231)